Alina Szostak – cestista polacca
 Edward Szostak – cestista polacco
 Jack W. Szostak – biologo canadese, Premio Nobel per la medicina 2009
 Stephanie Szostak – attrice francese